Rimberg bezeichnet 

Berge: 
 Rimberg (Winterberg) (), im Rothaargebirge bei Niedersfeld (Winterberg), Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen
 Rimberg (Rarbach) (), im Rothaargebirge bei Oberrarbach (Schmallenberg), Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen
 Rimberg (Knüll) (), im Knüllgebirge, bei Machtlos (Breitenbach am Herzberg), Landkreises Hersfeld-Rotenburg, Hessen
 Rimberg (Evingsen) (), im Märkischen Oberland nordnordwestlich von  Evingsen (Altena), Märkischer Kreis, Nordrhein-Westfalen 
 Rimberg (Hinterland) (), im Hessischen Hinterland bei Caldern (Lahntal), Landkreis Marburg-Biedenkopf, Hessen

Ortschaften:
 Rimberg (Bodenkirchen), Ortsteil der Gemeinde Bodenkirchen, Landkreis Landshut, Bayern
 Rimberg (Schmallenberg), Ortsteil der Stadt Schmallenberg, Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen
 Rimberg (Velden), Ortsteil des Marktes Velden, Landkreis Landshut, Bayern

 deutscher Name der Gemeinde Polesí im Bezirk Okres Pelhřimov, Tschechien